Fabianki (Koejavië-Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap Kujavië-Pommeren, of
 Fabianki (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Kujavië-Pommeren.